Жалі́ло — українське прізвище.

 Жаліло Борис Анатолійович — тренер із продажу.
 Жаліло Ярослав Анатолійович (1970, Київ) — український економіст.

Українські прізвища